Olesa de Bonesvalls kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olesa de Bonesvalls (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Olesa de Bonesvalls (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar